Friedhof Cieszyn steht für:

 Kommunaler Friedhof (Cieszyn)
 Evangelischer Friedhof (Cieszyn)